Луко́ница () — название водных объектов в Белоруссии:

 Луконица — река в Гродненской области.
 Луконица — озеро в Витебской области.